Александр Николаевич Шахов:
 Шахов, Александр Николаевич (1821—1889) — действительный тайный советник, сенатор, первоприсутствующий в третьем Департаменте Правительствующего Сената Российской империи. 
 Шахов, Александр Николаевич (род. 1949) — российский военный и общественный деятель, генерал-майор МВД России в отставке.